Иодид висмута(III) — бинарное неорганическое соединение, соль металла висмута и иодистоводородной кислоты с формулой BiI, тёмно-коричневые кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 

 Непосредственно из элементов в инертной атмосфере:

 Действием разбавленного раствора иодоводорода на хлорид висмута:

Физические свойства 

Иодид висмута(III) образует тёмно-коричневые кристаллы тригональной сингонии, пространственная группа P 3, параметры ячейки a = 0,7498 нм, c = 2,067 нм, Z = 6.

Легко перегоняется в вакууме.

На растворяется в воде, p ПР = 18,09.

Растворяется в этаноле, метаноле, ацетоне.

Химические свойства 

 Разлагается при нагревании:

 Разлагается горячей водой:

 С иодистоводородной кислотой и иодидами щелочных металлов образует растворимые комплексы:

 Реагирует с горячей концентрированной серной кислотой:

 Реагирует с щелочами:

 С иодом образует растворимые комплексы:

См. также 
 Иодид висмута(II)

Литература 
 
 
 
 
 

Соединения висмута
висмута
Галогениды металлов